Јасик је насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 227 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Прњавор

Референце 

Општина Прњавор
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини